Cinque unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Savannah:

 – fregata a vela varata nel 1842 e radiata nel 1883
 – nave appoggio sommergibili varata nel 1899 e radiata nel 1934
 – incrociatore leggero della classe Brooklyn, varato nel 1938 e radiato nel 1959
 – rifornitore di squadra della classe Wichita, varato nel 1970 e radiato nel 1998
 – Littoral Combat Ship della classe Independence impostata nel 2018